São Miguel do Araguaia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Miguel do Araguaia (ort), Goiás, 
 São Miguel do Araguaia (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar